Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Michael Fancutt 6-4 5-7 7-6.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Tomáš Šmíd (campioni)
 Broderick Dyke /  Michael Fancutt (finale)

 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (semifinali)
 Stanislav Birner /  Craig A. Miller (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1984